Сорокотяга Павло Лук'янович — радянський партійний діяч, 1-й секретар Мар'їнського районного комітету КПУ Донецької області.

 Сорокотяга — село в Жашківському районі Черкаської області.

Також 
 Сорокотяги